Der Kanton Les Landes des Graves ist eine französische Verwaltungseinheit in den Arrondissements Arcachon und Langon im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Salles.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Les Landes des Graves